Putz steht für:

 Putz (Bauteil), Belag auf Wänden und Decken mit bestimmten Funktionen im Bauwesen
 Putz (Baustoff), Baustoffe für diesen Belag
 Maßnahme zur Verschönerung, Schmuck
 speziell der Hutschmuck, siehe Putzmacherin

Putz oder Putzen steht für:
 Vorgang der Entfernung von Schmutz und Unordnung, siehe Reinigung (Instandhaltung)
 Körperpflege von Tieren; siehe Komfortverhalten
 Nachbehandlung beim Fertigungsverfahren Gießen, siehe Gussputzen

Putz bezeichnet namentlich:
 Putz (Familienname) – dort auch Namensträger
 Putz von Breitenbach, ein böhmisches Adelsgeschlecht
 Putz von Rolsberg, ein österreichisches Adelsgeschlecht
 Putz (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Putz (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Putz GR, frühere Gemeinde im Schweizer Kanton Graubünden, heute mit Luzein fusioniert

Siehe auch:
 Puzz
 Puthz
 Butz

 Putztechnik
 Familie Putz – fiktive Familie aus den Werbespots des österreichischen Möbelhauses XXXLutz